Bolesław Kielski (romanista) – tłumacz literatury francuskiej, profesor UŁ
 Bolesław Kielski (spiker) – spiker Polskiego Radia, mąż aktorki Ireny Kwiatkowskiej